3. HNL – Središte za sezonu 2001./02. je osvojio Napredak iz Velike Mlake. U ligi je sudjelovalo 16 klubova.

Ljestvica

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2001./02.

2001.-02. središte
3-središte